Ladon (griechisch ) ist:

in der antiken Mythologie:

 ein mehrköpfiger Drache, der die Äpfel der Hesperiden bewachte, siehe Ladon (Mythologie)
 ein Flussgott in Arkadien, Sohn des Okeanos und der Tethys, siehe Ladon (Flussgott) 
 einer der Hunde des Aktaion, die diesen zerrissen, als er von Artemis in einen Hirsch verwandelt wurde
 einer der Gefährten des Aeneas, der von Halesus, dem König der Aurunker getötet wird (Vergil Aeneis 10.413)

in der antiken Geographie:
 ein Nebenfluss des Alpheios, heute Ladonas
 ein Nebenfluss des Peneios (heute Pinios) auf der Peloponnes, siehe Ladon (Peneios)
 ein Nebenfluss des Billaios (heute Filyos) in Bithynien, heute Devrek Çayı

ein Personenname:
 Rogen Ladon (* 1993), philippinischer Boxer

Außerdem:
 Ladon (Loiret), eine Gemeinde im Departement Loiret in Frankreich 
 der Drachengott in dem Videospiel Breath of Fire III